hipparkhosz, lovastiszti rang a klasszikus ókori Görögországban 
Hipparkhosz, Peiszisztratosz fia, athéni türannosz
Hipparkhosz (Kr. e. III-II. század), görög komédiaköltő
Hipparkhosz (kb. Kr. e. 190–120.), görög csillagász, földrajztudós, matematikus
Hipparcos, High Precision Parallax Collecting Satellite, az ESA asztrometriai küldetése